Weimann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weimann (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Benno Weimann (1926–1996), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Bruno Weimann (1926–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Daniel Weimann (1621–1661), brandenburgischer Staatsmann
 Erhard Weimann (* 1954), deutscher Politiker (CDU), Staatssekretär in Sachsen
 Franziska Weimann (1829–1888), deutsche Konzertsängerin und Gesangslehrerin
 Gisela Weimann (* 1943), Künstlerin
 Gottfried Weimann (1907–1990), deutscher Leichtathlet
 Günter Weimann (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Hans-Joachim Weimann (1932–2012), deutscher Forstwissenschaftler
 Joachim Weimann (* 1956), deutscher Volkswirtschaftler
 Jörg Weimann (* 1964), deutscher Anästhesist
 Karl Weimann (1873–1960), deutscher Historiker
 Karl-Heinz Weimann (1922–2006), deutscher Germanist, Paracelsus-Forscher und Bibliothekar

 Paul Weimann (1867–1945), deutscher Maler
 Ralph Weimann (* 1976), deutscher Theologe und römisch-katholischer Priester
 Robert Weimann (1928–2019), deutscher Anglist
 Waldemar Weimann (1893–1965), deutscher Gerichtsmediziner

Siehe auch:

 Weiman
 Weihmann
 Weymann